Hans Deckert ist der Name folgender Personen:

* Hans Deckert (Fußballspieler) (1911–1999), deutscher Fußballspieler, Präsident des 1. FC Schweinfurt 05
 Hans Deckert (Politiker) (* 1923), deutscher Politiker (NDPD), Mitglied der Volkskammer der DDR
 Hans Erik Deckert (* 1927), deutscher Cellist
 Hans-Joachim Deckert (1932–2010), deutscher Chefredakteur und Auslandskorrespondent